MedWatch har flere betydninger:
 MedWatch (Danmark) − dansk netportal, der bringer nyheder fra medicinalindustrien
 MedWatch (USA) − US Food and Drug Administration